

Persone 
Alessandro Allegri (1560-1620) – letterato italiano
Ángel Allegri (1926-1981) – calciatore argentino
Antonio Allegri, meglio noto come il Correggio (1489-1534) – pittore italiano
Cesare Allegri (1934-2020) – politico italiano
Diomira Allegri, al secolo Margherita (1651-1677) – religiosa e venerabile italiana
Domenico Allegri (1585-1629) – musicista italiano, fratello di Gregorio
Ettore Allegri (1916-...) – calciatore italiano
Eugenio Allegri (1956-2022) – attore italiano
Gino Allegri, propr. Girolamo Allegri (1893-1918) – militare e aviatore italiano
Giuliano Allegri (1947) – editore italiano
Giuseppina Allegri Tassoni (1900-1997) – storica dell'arte italiana
Gregorio Allegri (1582-1652) – musicista italiano
Luigi Allegri (1948) – scrittore e studioso di teatro italiano
Lorenzo Allegri (1567-1648) – compositore e liutista italiano
Lorenzo Allegri (... – 1527) – pittore italiano
Marco Egidio Allegri (1897-1949) – esoterista italiano
Massimiliano Allegri (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pomponio Allegri (1522-1593) – pittore italiano
Raoul Allegri (1905-1969) – pittore e grafico italiano
Renzo Allegri (1934) – giornalista, scrittore e critico musicale italiano
Vito Allegri (1870-1937) – musicista e contrabbassista italiano

Altro
Borgo Allegri – strada di Firenze
Villa Allegri Arvedi – villa nella frazione di Cuzzano, comune di Grezzana, provincia di Verona
Villa Allegri von Ghega – villa lungo il Naviglio del Brenta, comune di Mira, provincia di Venezia